Волоко́новка — назва кількох населених пунктів у різних регіонах Росії:
 Волоконовка — селище міського типу, центр Волоконовського району Бєлгородської області;
 Волоконовка — село у Чернянському районі Бєлгородської області;
 Волоконовка — село у Кантемирівському районі Воронізької області.